Личинка:
 Личинка — фаза жизненного цикла ряда животных
 Личинка — бронзовая накладка на замочную скважину в декоративной мебели 
 Личинка (боевая личинка) — передняя часть затвора огнестрельного оружия.
 Личинка — деревня, Белыничский район, Могилёвская область Республики Беларусь